Franz Greiter ist der Name folgender Personen:

* Franz Greiter (Politiker, 1896) (1896–1978), österreichischer Rechtsanwalt, Politiker und Bürgermeister von Innsbruck
 Franz Greiter (Politiker, 1929) (* 1929), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Tirol
 Franz Greiter (Chemiker), österreichischer Chemiker